El nombre Cerros Orientales puede referirse a:

 Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá, Colombia;
 Cerros Orientales de la ciudad de Bucaramanga, Colombia.